Längert ist der Familienname folgender Personen:

 Kathrin Längert (* 1987), deutsche Fußballtorhüterin

Langert ist der Familienname folgender Personen:
 Olle Langert (1924–2016), schwedischer Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Langert